O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1980 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Final 
Tênis Clube São José 2 x 1 Francana

Jogo 1

Jogo 2

Jogo desempate

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 1980 no Brasil
1980 no basquetebol